Otto Albert Tichý (1890-1973), compositeur et organiste tchèque ;
 Antonín Tichý (1919), joueur tchèque de football ;
 Jiří Tichý (1933), joueur tchécoslovaque de football ;
 Miroslav Tichý (1926-2011), photographe tchèque ;
 Miloš Tichý (1966), astronome tchèque.

Tichý est aussi le nom d'un toponyme :
 Tichý Potok, un village de Slovaquie.